Pojem Sufa může označovat:
 Sufa (Izrael), vesnice v jižním Izraeli.
 Sufa (Sinaj), izraelská osada na Sinajském poloostrově existující v letech 1974-1982.
 hraniční přechod Sufa, hraniční přechod mezi Izraelem a Pásmem Gazy.
 F-16I Sufa, verze bojového letadla F-16 využívaná Izraelským vojenským letectvem.
 M240/2 Sufa (též AIL Storm), terénní vozidlo založené na modelu Jeep Wrangler a využívané Izraelskou hraniční policií a armádou.
 INS Sufa, raketový člun Izraelského vojenského námořnictva
 Prapor 53 Sufa, obrněná jednotka izraelské armády, začleněná do Brigády 188 Barak.